Озноби́шин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ознобишин, Алексей Александрович (1869—1929) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Гродненской губернии, гродненский вице-губернатор.
 Ознобишин, Владимир Нилович (1855 — ?) — русский общественный и государственный деятель.
 
 Ознобишин, Илья Иванович (1757—1830) — действительный статский советник, тамбовский вице-губернатор, предводитель дворянства Тамбовской губернии, кавалер ордена Святого Георгия IV степени.
 Ознобишин, Никанор Иванович (род. в 1730-х гг.) — русский переводчик и писатель.
 
 Ознобишин, Нил Николаевич (1892—1942) — русский артист цирка, создатель оригинальной системы рукопашного боя.
 Ознобишин, Юрий Матвеевич (1803—1852) — генерал-майор, командир Сумского гусарского полка.